Парнелл — многозначный термин.

 Парнелл, Редж — британский автогонщик и руководитель команды.
 Парнелл, Томас — англо-ирландский поэт, эссеист.
 Парнелл, Чарльз Стюарт — ирландский землевладелец, политический лидер националистов, лидер сторонников гомруля в парламенте Соединённого королевства Великобритании и Ирландии, основатель и лидер Ирландской Парламентской партии. Одна из наиболее важных фигур Соединённого королевства конца 19-го века.
 Парнелл, Шон — губернатор Аляски с конца июля 2009 года.
  — пригород Окленда в Новой Зеландии.